Ženská dvouhra AGEL Open 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do singlové soutěže ostravského tenisového turnaje z kategorie WTA 500, hraného na tvrdém povrchu Ostravar Arény, nastoupilo dvacet osm hráček. Šest z nich si účast zajistilo v kvalifikaci. Obhájkyní titulu byla estonská světová trojka Anett Kontaveitová, která ve druhé sadě druhého kola skrečovala Tereze Martincové pro bolest bederní páteře.

O titul se utkaly šampionky předchozích tří ročníků French Open. Finále se odehrálo za hlasité podpory českých i polských fanoušků. Vítězkou se stala dvacátá třetí hráčka klasifikace Barbora Krejčíková, jež šestým proměněným mečbolem zdolala polskou světovou jedničku Igu Świątekovou po třísetové bitvě 5–7, 7–6 a 6–3. Pasivní poměr vzájemných duelů Češka snížila na 1–2. V posledním z nich na Rome Masters 2021 přitom nevyužila dva mečboly. V probíhající sezóně si po týden starém triumfu na Tallinn Open připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour, první v kategorii WTA 500 a druhý v Česku. Po skončení se vrátila do elitní světové dvacítky na pozici české jedničky, když figurovala na 14. místě žebříčku. 

Časem 3 hodin a 16 minut utkání vyrovnalo nejdelší finále odehrané části ročníku 2022 na Internationaux de Strasbourg. Krejčíková ukončila šňůru deseti finálových výher Świątekové, poprvé v kariéře porazila členku první trojky i světovou jedničku, a Polce přivodila teprve druhou porážku v bojích o titul. Pokud Świąteková v předchozí části sezóny získala úvodní set, pak dovedla zápas do vítězného konce ve 48 ze 49 duelů. Krejčíková tak v této statistice doplnila Ostapenkovou, která s Polkou dokázala otočit průběh na Dubai Tennis Championships. Celková bilance vzájemných utkání Świątekové proti Češkám po finále činila 6–2. 

Świąteková během závěrečného ceremoniálu uvedla, že veškerou peněžní odměnu za ostravský turnaj věnuje polské neziskové organizaci zabývající se duševním zdravím.

Finále bylo následně vyhlášeno zápasem roku na okruhu WTA Tour 2022.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace 
Kvalifikace probíhala 1. a 2. října 2022.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Ostrava Open
Tenis v Česku v roce 2022
WTA Tour 2022